Kostelecky oder Kostelecký ist der Familienname folgender Personen:

Alan Kostelecky, US-amerikanischer Physiker
 Alfred Kostelecky (1920–1994), österreichischer Militärbischof
 David Kostelecký (* 1975), tschechischer Sportschütze
 Josef Kostelecky (1914–1997), österreichischer Politiker (SPÖ)
Vincenz Franz Kostelecky (1801–1887), böhmischer Botaniker